Ponce de Thoire († après 1062), évêque de Belley ;
 Ponce de Thoire († 1220), Bienheureux, évêque de Mâcon ;